Појам Визер може да се односи на:
 Виз ер, авионска компанија
 Визер (Ајдахо), град у америчкој савезној држави Ајдахо
 Weezer, америчка рок група